La formula (The Formula) – film del 1980 diretto da John G. Avildsen
 The Formula – album di Buckshot e 9th Wonder del 2008